Saint-Saturnin (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Saturnin (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Saturnin (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Saturnin (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Saturnin (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Saturnin (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes